Boda ist der Name folgender Orte:
 in Äthiopien:
 Boda (Äthiopien)

 in Indien:
 Boda (Madhya Pradesh), im Bundesstaat Madhya Pradesh
 Boda (Westbengalen), im Bundesstaat Westbengalen

 in Schweden:
 Boda (Rättvik), in der Provinz Dalarnas län, Gemeinde Rättvik
 Boda (Ljusdal), in der Provinz Gävleborgs län, Gemeinde Ljusdal
 Boda (Värmdö), in der Provinz Stockholms län, Gemeinde Värmdö
 Boda glasbruk, in der Provinz Kalmar län, Gemeinde Emmaboda

 in Ungarn:
 Boda (Ungarn), im Komitat Baranya

 in der Zentralafrikanischen Republik:
 Boda (Zentralafrikanische Republik), in der Präfektur Lobaye

Boda ist der Nachname von:
 Karl Boda (1889–1942), deutscher Astronom
 Marie Hammer Boda (* 1996), dänische Schauspielerin 

Boda steht für:
 Boda (Lombok), buddhistische Minderheit auf der indonesischen Insel Lombok
 (1487) Boda, Asteroid des Hauptgürtels

Siehe auch:
 BodaNova, schwedisches Unternehmen für Küchen- und Haushaltsgegenstände
 Orrefors Kosta Boda, Zusammenschluss schwedischer Glashütten
 Mount Boda, Berg im ostantarktischen Enderbyland